Filòcrates (militar), militar atenenc 
 Filòcrates (orador), orador atenenc